Камилла Ингеманн Томсен (, родилась 1 ноября 1974 года в Кёге) — датская гандболистка, чемпионка летних Олимпийских игр 2004 года и чемпионка Европы 2002 года. На летних Олимпийских играх 2004 года в составе сборной Дании забила 13 голов.

Ссылки 
 

Гандболисты Дании
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Олимпийские чемпионы по гандболу
Олимпийские чемпионы от Дании
Чемпионы Европы по гандболу